Duńska 1. division w piłce nożnej (1951/1952) był 40. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytuł obroniła drużyna Akademisk BK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii